Cantonul Broglie este un canton din arondismentul Bernay, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Broglie || align="right" | 1 105 || align="right" | 27270 || align="right" | 27117
|-
| Capelle-les-Grands || align="right" | 359 || align="right" | 27270 || align="right" | 27130
|-
| Chamblac || align="right" | 376 || align="right" | 27270 || align="right" | 27138
|-
|  La Chapelle-Gauthier || align="right" | 381 || align="right" | 27270 || align="right" | 27148
|-
| Ferrières-Saint-Hilaire || align="right" | 354 || align="right" | 27270 || align="right" | 27239
|-
| La Goulafrière || align="right" | 150 || align="right" | 27390 || align="right" | 27289
|-
| Grand-Camp || align="right" | 453 || align="right" | 27270 || align="right" | 27295
|-
| Mélicourt || align="right" | 71 || align="right" | 27390 || align="right" | 27395
|-
| Mesnil-Rousset || align="right" | 92 || align="right" | 27390 || align="right" | 27404
|-
| Montreuil-l'Argillé || align="right" | 740 || align="right" | 27390 || align="right" | 27414
|-
| Notre-Dame-du-Hamel || align="right" | 194 || align="right" | 27390 || align="right" | 27442
|-
| Saint-Agnan-de-Cernières || align="right" | 122 || align="right" | 27390 || align="right" | 27505
|-
| Saint-Aubin-du-Thenney || align="right" | 322 || align="right" | 27270 || align="right" | 27514
|-
| Saint-Denis-d'Augerons || align="right" | 97 || align="right" | 27390 || align="right" | 27530
|-
| Saint-Jean-du-Thenney || align="right" | 186 || align="right" | 27270 || align="right" | 27552
|-
| Saint-Laurent-du-Tencement || align="right" | 49 || align="right" | 27390 || align="right" | 27556
|-
| Saint-Pierre-de-Cernières || align="right" | 197 || align="right" | 27390 || align="right" | 27590
|-
| Saint-Quentin-des-Isles || align="right" | 236 || align="right" | 27270 || align="right" | 27600
|-
| La Trinité-de-Réville || align="right" | 188 || align="right" | 27270 || align="right" | 27660
|-
| Verneusses || align="right" | 224 || align="right" | 27390 || align="right" | 27680
|}
 

Cantoane în Eure